Conry ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph A. Conry (1868–1943), US-amerikanischer Politiker
 Kieran Thomas Conry (* 1950), englischer Geistlicher der Römisch-Katholischen Kirche
 Michael F. Conry (1870–1917), US-amerikanischer Politiker